Саланья́к () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Дордонь. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 410 км на південь від Парижа, 150 км на схід від Бордо, 45 км на схід від Періге.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 246 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 493,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Саланьяк на сайті французького Національного інституту географії
 Саланьяк на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Саланьяк на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Саланьяк на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Саланьяк на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Дордонь

Примітки 

Муніципалітети департаменту Дордонь